Ля́мбирский райо́н (, , ) — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Мордовия Российской Федерации.

Административный центр — село Лямбирь.

География 
Лямбирский район расположен в центральной части Мордовии. Граничит на севере с Нижегородской областью. Территория района составляет 852 км².

История 
20 июля 1933 года Президиум ВЦИК постановил образовать в составе Мордовской автономной области национальный татарский район с административным центром в селении Лямбирь и присвоить вновь образованному району наименование «Лямбирский».

Он состоял из 11 татарских и 4 русских сельсоветов. Татарское население составляло 73 %. Выходила районная газета на татарском языке.

В 1959 году, в Лямбирский район было передано четыре русских сельсовета упразднённого Саранского района — Атемарский, Белогорский, Берсеневский и Павловский.

19 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета Мордовской АССР «О составе районов Мордовской АССР» Лямбирский район был упразднён, а его территория разделилась между Ромодановским и Старошайговским районами.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года Лямбирский район был восстановлен.

Население

Административное деление 
В Лямбирский район как административно-территориальную единицу входят 14 сельсоветов.

В муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, входят 14 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Сельсоветы одноимённы образованным в их границах сельским поселениям.

Первоначально в муниципальном районе в 2005 году было образовано 15 муниципальных образований со статусом сельских поселений (им соответствовали 15 сельсоветов).

Законом от 17 мая 2018 года, Михайловское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Протасовское сельское поселение и сельсовет.

Законом от 24 апреля 2019 года, Дальнее сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Первомайское сельское поселение и сельсовет.

Населённые пункты 
В Лямбирском районе 70 населённых пунктов.

Экономика 
Основа экономики района — сельское хозяйство и предприятия по переработке сельхозпродукции. Здесь расположены две крупнейшие птицефабрики Мордовии —  и .

Культура 
В районе 17 сельских Домов культуры и 4 клуба, 21 библиотека с книжным фондом 195 962 экземпляра, 4 детские школы искусств, а также районный Дом культуры, Центр татарской национальной культуры.

Один раз в неделю по 28 минут на татарском языке выходит радиопередача «Туган тел».

Примечания

Ссылки 
 Лямбирский район на официальном сервере Мордовии
 Сайт села Большая Елховка